

Шолакозек — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Шолакозек — село, Аксуський район, Жетисуська область